Фінал Кубка Німеччини з футболу 1991 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1990—1991 відбувся 22 червня 1991 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» та «Кельн» з однойменних міст. Перемогу з рахунком 4:3 у серії післяматчевих пенальті після рахунку основого та додаткового таймів 1:1 здобув «Вердер».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Вердер»

«Кельн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1991 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1991
1991 у німецькому спорті